Hensel är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Abigail och Brittany Hensel
 Fanny Hensel
 Herbert Hensel
 Luise Hensel
 Wilhelm Hensel